Das ATP Challenger Parma (offizieller Name: Internazionali di Tennis Emilia Romagna) ist ein seit 2019 stattfindendes Tennisturnier in Parma. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Sand ausgetragen.

Siegerliste

Einzel

Doppel

Weblinks 
 Ergebnisarchiv der ATP

Parma